Prnjavor (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in de Servische Republiek in Bosnië en Herzegovina
Prnjavor (Kapela), een plaats in de gemeente Kapela in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora
Prnjavor (Oprisavci), een plaats in de gemeente Oprisavci in de Kroatische provincie Brod-Posavina